Agustín Delgado puede referirse a los siguientes hombres:

 Agustín Delgado (1790-1859), político y constituyente argentino.
 Agustín Delgado (1941-2012), poeta y escritor español.
 Agustín Delgado (n.1974), futbolista ecuatoriano.